Antonio Plaza puede referirse a:

 Antonio Plaza Llamas (1833-1882), militar y político mexicano;
 Antonio José Plaza (1909-1987), arzobispo argentino.